David Wingate ist der Name folgender Personen:

* David Wingate (Sänger) (David Bruton Wingate; 1935–2012), US-amerikanischer Sänger (Bass) und Gesangslehrer 
 David Wingate (Basketballspieler) (* 1963), US-amerikanischer Basketballspieler 
 David Balcombe Wingate (* 1935), britischer Ornithologe und Naturschützer